Blaschek ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Blaschek (1907–1989), deutscher Verwaltungsbeamter und Maler
 Lubomir Blaschek (* 1955), norwegischer Fußballspieler, siehe Michael Hansen (Fußballspieler) 
 Otto Blaschek (1921–2020), deutscher Ingenieur, Konstrukteur für Filmkameras und Erfinder
 Theodor Blaschek (1831–1913), Statthaltereirat und Bezirkshauptmann im Bezirk Podersam und Saaz
 Thomas Blaschek (* 1981), deutscher Leichtathlet und Bobsportler
 Wolfgang Blaschek (* 1949), deutscher Biologe

Siehe auch:
 Blažek